Østerby (Fejø), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Lolland op het eilandje Fejø.
 Østerby (Fredericia), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Fredericia, 
 Østerby (Jammerbugt), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Jammerbugt. 
 Østerby Havn, een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Læsø.